Dwa okręty United States Navy nosiły nazwę USS "Thomas Jefferson", pochodzącą od Tomasza Jeffersona – m.in. prezydenta USA.

Ironicznie, Jefferson sprzeciwiał się stworzeniu silnej i stałej U.S. Navy, sugerując w zamian stworzenie morskiego odpowiednika pospolitego ruszenia. Theodore Roosevelt w swojej książce opisującej bitwy morskie wojny brytyjsko-amerykańskiej bardzo krytycznie opisywał podejście trzeciego prezydenta USA. Między innymi z powodu tego pomysłu Jefferson jest jedynym z czterech prezydentów uwiecznionych w Mount Rushmore, który nie posiada lotniskowca typu Nimitz nazwanego od niego.

Pierwszy "Thomas Jefferson" (APA-30) był transportowcem, który służył w latach 1941 - 1949. Został złomowany w stoczni w Seattle w 1974.
Drugi "Thomas Jefferson" (SSBN-618) był okrętem podwodnym typu Ethan Allen, który służył w latach 1963 - 1985.

Fikcja 
Fikcyjny okręt typu Nimitz noszący nazwę USS "Thomas Jefferson" został wymieniony w noweli Nimitz Class Patricka Robinsona. Został zatopiony w pobliżu Zatoki Perskiej przez terrorystów używających okrętu podwodnego.
Lotniskowiec USS "Thomas Jefferson" występował w serialu telewizyjnym JAG.

Thomas Jefferson